Мустапаев — фамилия; имеет женскую форму .
 Мустапаев, Рашит Туранович — аким города Актау (ноябрь 2004—2006)
 Мустапаев, Урмат (род. 1986) — киргизский борец вольного стиля, призёр чемпионата Азии.

